Kraggerud ist der Familienname folgender Personen:

 Egil Kraggerud (* 1939), norwegischer Klassischer Philologe
 Henning Kraggerud (* 1973), norwegischer Violinist und Komponist